Tit Atili Ticià, cònsol el 127.
 Juli Ticià, escriptor romà del .
 Ticià el Jove, retòric romà fill de l'anterior.
 Juni Ticià, cònsol el 245.
 Tit Fabi Ticià, cònsol el 337.